Западный Будулан — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.
Входит в состав сельского поселения «Будулан».

География 
Западный Будулан находится на реке Онон, к западу от села Будулан, на расстоянии около 80 км к юго-юго-востоку от административного окружного и районного центра — пгт.Агинское.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 2013 году путём выделения из состава села Будулан.

Население

Транспорт 
Региональная автодорога «Подъезд к с. Будулан».

В 120 км по автодороге находится ближайшая ж.-д. станция — Могойтуй.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района